Znane osoby noszące nazwisko „Lewkowicz”:

 Bronisław Franciszek Lewkowicz (1913–1944) – major obserwator Polskich Sił Powietrznych, cichociemny, kawaler Virtuti Militari
 Karol Henryk Lewkowicz (1953–2017) – polski działacz społeczności żydowskiej
 Ksawery Franciszek Lewkowicz (1869–1958) – lekarz, profesor katedry chorób dzieci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Oscar Lewis (Lefkowitz) (1914–1970) – amerykański antropolog
 Władysław Lewkowicz (1879–1939) – aktor i reżyser teatralny